Жуан Алберт Амаргóс (, 2 августа 1950, Барселона) — испанский (каталонский) композитор, пианист, кларнетист.

Биография 
Из музыкальной семьи. Закончил Консерваторию Лицея в Барселоне. Первые сочинения относятся к 1969 году.

Творчество 
Автор двух опер «Эвридика и кукольный театр Харона» (2001), «Гостиная Анубиса» (2007), камерных и вокальных сочинений. Пишет музыку для театра, кино и телевидения.

Исполнители 
Его сочинения исполняли Пласидо Доминго, Монтсеррат Кабалье, Михала Петри, Катя и Мариэль Лабек, Пако Де Лусия и др.

Признание 
Национальная музыкальная премия правительства Каталонии «за способность к синтезу разных музыкальных языков» (2002), премия Грэмми лучшему композитору современной академической музыки (2008).

Произведения

Камерные сочинения 
 Policromies (1969)
 3 peces breus per a tres clarinets i clarinet baix (o fagot) (1969)
 6 Cançons d’homenatge a Picasso (1971)
 Trio per a violí clarinet i piano (1974)
 Petit duet per a clarinet i fagot (1976)
 Le cheval de Malval (1976)
 Trio per a guitarra flauta i piano (1979)
 Sonata para flauta y piano (1979)
 Sonata per a 2 Flautes (1979)
 Sonata breve para vibrafono y piano (1979)
 Petit quartet (1979)
 Diàleg íntim (1979)
 Trio per a flauta clarinet i corn anglès (1980)
 Petita suite per a 4 flautes (1980)
 Vals bizarre (1981)
 Sonata para dos guitarras (1981)
 Música per a piano nº 1 (1981)
 Le Cheval de Malval (1981)
 Vals per a piano (1982)
 Pasacalle nocturno (1982)
 Homenatge a Frederic Mompou (1983)
 Concert popular (1983)
 Concert del Sud, para violín, violoncelo y orquesta de cámara (1986)
 Sevillanas (1988)
 Hasta siempre Jaco (1988)
 Cantata de Sant Just (1988)
 Sonata de primavera (1990)
 La nit (1992)
 Fosc blanc color (1992)
 Cinc cançons populars mallorquines (1992)
 Cantata de la terra (1993)
 Requiem (1994)
 Concierto para clarinete y orquesta, versión para orquesta de cámara (1995)
 Tango català (1996)
 Música per Arpa (1996)
 Tierra de nadie (1997)
 Flash Mompou (1997)
 Suite homenaje a García Lorca (1998)
 Canciones populares españolas (1998)
 2 Escenas flamencas (1998)
 Planetàrium (2000)
 Pigmalió (2000)
 Música de cambra per a diversos instruments (2000)
 La campanada (2000)
 Homenatge a Picasso (2000)
 El duc Meu-meu (2000)
 Allegro Festivo (2000)
 2 peçes per a orquesta de cordes (2000)
 Atlantic trio (2002)
 En el aire (2002)
 Declaració (2005)
 PAX HAGANUM (Obertura per a la Pau) (2005)
 La Pastoreta. para orquesta de cuerda (2005)
 Las Morillas que me enamoran, para piano a cuatro manos y voz (2006)
 Capricho por bulerías (2006)
 Variaciones sobre un zorongo (2006)
 Las morillas de Jaén (2006)
 Anda jaleo, para dos pianos y voz (2006)
 Zorongo, para dos pianos y voz (2006)
 Jocs Florals, para coro de hombres solistas y órgano (2006)
 Aires españoles, para dos pianos y voz (2006)
 Simfonieta concertant (per a Cobla y 4 instruments) (2007)
 La niña bonita (2007)

Сочинения для оркестра 
 Variaciones para orquesta (1981)
 Concierto para clarinete y orquesta, versión para orquesta sinfónica (1995)
 Los Tarantos (ballet, 1985)
 Concierto para trombón bajo y orquesta (2000)
 Mil·lenarium, versión para orquesta sinfónica (2003)
 Northern Concerto, para flauta dulce y orquesta (2005, премия Грэмми, 2007)
 Concierto para saxo alto y orquesta de cámara (2008)

Сочинения для хора и оркестра 
 Requiem flamenco (1993)
 Cantata de la Terra (1992)
 Mil·lenarium, versión para coro mixto y orquesta sinfónica (2003)
 L´Assemblea dels infants (Cantata per a nens) (2004)

Оперы 
 Eurídice (Eurídice y los títeres de Caronte) (2001)
 El Salón de Anubis (2007)

Ссылки 
  
 Страница  на сайте IMDB

Академические музыканты Испании
Академические музыканты Каталонии
Композиторы Испании
Композиторы Каталонии
Оперные композиторы
Кинокомпозиторы Испании
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся в Барселоне